Deutschendorf – nome tedesco del comune slovacco di Nemce
 Deutschendorf – nome tedesco del comune slovacco di Nemecká